Filippo Evola (1812-1887) – presbitero, medico e letterato italiano
 Julius Evola (1898-1974) – filosofo, pittore, poeta, scrittore ed esoterista italiano
 Natale Evola (1907-1973) – criminale statunitense